Список видів роду Buellia:

Список, який станом на 14.10.2019 містить 201 визнаний видів роду Buellia, складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Примітки

Посилання 
 

 
Buellia
Buellia